Tricogena är ett släkte av tvåvingar. Tricogena ingår i familjen gråsuggeflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gråsuggeflugor
Tricogena